Джаред Майкл Джеффри (; род. 14 июня 1990, Даллас, Техас, США) — американский футболист, полузащитник.

Клубная карьера 
Джеффри начал играть футбол во время учёбы. Играл за Академию IMG и клуб «Даллас Тексанс». В 2008 году подписал контракт с бельгийским клубом «Брюгге», в молодёжном составе которого играл два года. Попасть в основной состав «чёрно-синих» футболисту так и не удалось. После ухода из «Брюгге» Джеффри подписал контракт с немецким клубом «Майнц 05» из Бундеслиги. Провёл четыре сезона в резервном составе клуба.

3 июля 2013 года был задрафтован клубом «Ди Си Юнайтед». Дебютировал за клуб 27 июля в матче против клуба «Нью-Инглэнд Революшн». Вышел на поле в начале матча и провёл там 79 минут. «Ди Си Юнайтед» этот матч проиграл со счётом 1:2. 3 августа в матче против клуба «Монреаль Импакт» Джеффри забил свой первый гол за «Ди Си Юнайтед». По окончании сезона 2018 «Ди Си Юнайтед» не продлил контракт с Джеффри.

Международная карьера 
Джеффри в разное время представлял сборные США до 17, до 18, до 20 и до 23 лет. В 2007 году Джеффри в составе сборной США до 17 лет участвовал в чемпионате мира среди юношеских команд. Был капитаном сборной. Также участвовал в чемпионате мира среди молодёжных команд в 2009 году.

Достижения 
 «Ди Си Юнайтед»
 Обладатель Открытого кубка США (1): 2013

Статистика 

 Источники: Soccerway , Transfermarkt , MLSsoccer.com

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Федерации футбола США

Футболисты США
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Ричмонд Кикерс»